Chiesa di San Trifone a Nardò
 Chiesa di San Trifone a Roma
 Chiesa di San Trifone in Posterula a Roma